Trzeciaki ist ein polnischer Ortsname:
 Trzeciaki (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Dreihöfen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Trzeciaki (Kasina Wielka), Ort im Powiat Limanowski, Woiwodschaft Kleinpolen
 Trzeciaki (Klonowa), Ort im Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódź
 Trzeciaki (Tyszowce), Ort im Powiat Tomaszowski, Woiwodschaft Lublin

Siehe auch:
 Trzeciak